Ignacy Błeszyński (1742–1815) – starosta brodnicki, powstaniec kościuszkowski
 Ignacy Antoni Błeszyński (1840–1864) – oficer powstania styczniowego